Dagmar je lahko moško in žensko osebno ime:
 Dagmar, žensko osebno ime
 Dagmar, moško osebno ime